Flat Out – album di Buck Dharma del 1982
 Flat Out – album di John Scofield del 1989